Niasse ist der Familienname folgender Personen:

 Cheikh Niasse (* 2000), senegalesischer Fußballspieler
 Moustapha Niasse (* 1939), senegalesischer Premierminister
 Oumar Niasse (* 1990), senegalesischer Fußballspieler